Gesundheitsamtsgebäude steht für:
 Erweiterungsbau Gesundheitsamt Bremen
Ehemaliges Gesundheitsamtsgebäude Pforzheim